Kupperberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Kupperberg (1953–2015), US-amerikanischer Comicautor
 Paul Kupperberg (* 1955), US-amerikanischer Comicautor und Verlagsredakteur